48 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 31 marca i zakończył 21 października po dwudziestu czterech rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Riccardo Agostini.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2012 w sportach motorowych
2012 we Włoszech
2012 w Hiszpanii
2012 na Węgrzech
2012 w Austrii